Pokrajina podijeljena između Belgije i Nizozemske kao posljedica Londonskog sporazuma.
 Pokrajina Limburg (1815.–1839.), bivša pokrajina Ujedinjenog Kraljevstva Nizozemske
 Limburg (Nizozemska), pokrajina u južnom dijelu Nizozemske
 Limburg (Belgija), pokrajina u Flamanskoj regiji u Belgiji

Povijesna područja na teritoriju današnje Nizozemske i Belgije
 Srednjovjekovno Vojvodstvo Limburg (1065. – 1794.), dio Svetog Rimskog Carstva
 Novo Vojvodstvo Limburg (1839.–1867.) (1839. – 1867.), dio Njemačke Konfederacije

Mjesta u Njemačkoj:
 Bivša Grofovija Limburg
 Limburg an der Lenne, sada zvan Hagen-Hohenlimburg, bivši grad
 Limburg an der Lahn, grad
 Limburg, dvorac u Sasbach am Kaiserstuhlu
 Opatija Limburg, blizu Bad Dürkheima

Ostalo:

U drugačijoj ortografiji Limbourg može označavati:
 Limbourg, grad u pokrajini Liège, Valonija, Belgija, po kojem je cijela regija Limburg dobila ime
 Braća Limbourg, flamanski minijaturisti s kraja 14. st. i početka 15. st.